Musi steht für:
 Musi (Sprache), auf der indonesischen Insel Sumatra

Musi bezeichnet:
 Angelo Musi (1918–2009), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Maria Maddalena Musi, genannt „la Mignatti“ oder „la Mignatta“ (1669–1751), italienische Opernsängerin (Sopran)

Musi ist der Name folgender geographischer Objekte: 
 Musi (Nordzentraltimor), Distrikt in Nordzentraltimor, Indonesien
 Musi (Sarawak), Stadt auf Borneo, Kuching Division, Sarawak, Malaysia
 Musi (Lusavera), Mužac, Dorf im Friaul, Gemeinde Lusavera, Provinz Udine, Italien
Gewässer:
 Musi (Indien), Nebenfluss der Krishna bei Hyderabad, Indien
 Musi (Sigi), nördlicher Zufluss des Sigi in Tansania
 Musi (Südchinesisches Meer), Fluss auf der Insel Sumatra, Indonesien
sowie:
 Monte Musi, auch Monti Musi, Lis Musis, 1864 m (Cima Musi), mehrgipfeliger Berg im Friaul, Provinz Udine, Italien

Siehe auch:
 Mussi
 Musy
 Volkstümliche Musik